Taba kan syfta på:

Egypten 

 Ţābā, ort, Sina al-Janubiyya,

Haiti 

 Tabarre (ort), Ouest,